Silver Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Silver Lake, Kawartha Lakes, sjö i Ontario, 
 Silver Lake, Frontenac County, sjö i Ontario,

USA 

 Silver Lake (ort i USA, Florida, Lake County, lat 28,84, long -81,80), 
 Silver Lake, Kansas, ort, Shawnee County, 
 Silver Lake (ort i USA, North Carolina, New Hanover County), 
 Silver Lake (ort i USA, Indiana, Kosciusko County), 
 Silver Lake (ort i USA, Minnesota, McLeod County), 
 Silver Lake (ort i USA, Ohio, Summit County), 
 Silver Lake, Wisconsin, ort, Kenosha County, 
 Silver Lake (ort i USA, Wisconsin, Waushara County), 
 Silver Lake, ort, Kalifornien, Los Angeles County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar